Климаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Климаны — хутор в Вороновском районе Гродненской области.

Россия 
 Климаны — деревня в Даровском районе Кировской области.